Воскобойникский сельский совет () — входит в состав
Шишацкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Воскобойники.

Населённые пункты совета 
 
 с. Воскобойники 
 с. Величково 
 с. Вертелецкое 
 с. Носы 
 с. Романки 
 с. Сулимы

Примечания